

Toponymes 
 Reinsdorf, une commune de Thuringe en Allemagne.
 Reinsdorf, une commune de Saxe en Allemagne.

Patronymes 
 August Reinsdorf, un anarchiste allemand.
 Jerry Reinsdorf, un avocat américain.